Variëteit (taalkunde), een algemene naam voor doorgaans onderling moeilijk te onderscheiden begrippen als taal, dialect, streektaal en groepstaal
 Variëteit (biologie), in de taxonomie van organismen een hiërarchische rang die onder "soort" staat
 Variëteit (wiskunde), een topologische ruimte die lokaal op een gewone Euclidische ruimte lijkt (ook wel bekend onder de Engelse naam manifold)
 Varietas (ideaal), een antiek ideaal in de retoriek, de muziek en de kunsten
 Varietas (onderwijs), een scholenstichting voor primair onderwijs in Oost-Nederland